Бородин може да се отнася за:
 Александър Бородин (1833-1887), руски композитор
 Михаил Бородин (1884-1951), руски агент на Коминтерна
 Василий Бородин (1833-19910), руски офицер, генерал-лейтенант